Pemba kan henvise til:
 Pemba (Tanzania), en ø i Tanzania
 Pemba (Mozambique), hovedbyen i Cabo Delgado
 Pemba (Zambia), en lille by i Zambia